Antoni Cardona Sans (Alaior, 1927), cooperativista menorquí
 Antoni Cardona Torres (Sant Antoni de Portmany, 1911), empresari turístic eivissenc